Сан Хосе дел Чилар има више значења:

 Сан Хосе дел Чилар (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Чилар (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику